Le psaume 25 peut désigner :
 le psaume 25 (24) : psaume 25 selon la numérotation hébraïque, psaume 24 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 26 (25) : psaume 26 selon la numérotation hébraïque, psaume 25 selon la numérotation grecque.